Gymnosporia senegalensis est une espèce de plante du genre Gymnosporia et de la famille des célastracées.

Notes et références

Liens externes 
 
 
  Gymnosporia senegalensis Loes., GBIF portal
  Gymnosporia senegalensis, zipcodezoo.com

Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)
Celastraceae
Espèce décrite en 1893